

Musica 

 A modo mio – album di Betty Curtis del 1970
 A modo mio – traccia dell'album E tu... di Claudio Baglioni del 1974
 A modo mio/Un'altra America – singolo di Gianni Nazzaro del 1974 contenente sul lato A il brano scritto da Baglioni
 A modo mio – singolo dei Negrita del 1997 contenuto in XXX
 A modo mio – album di Riz Samaritano del 2003
 A modo mio – album di Fiorello del 2004
 A modo mio – singolo di Paola & Chiara del 2005
 A modo mio – album di Arianna del 2007
 A modo mio – album di Tony Capone del 2011

Televisione 

 A modo mio – varietà trasmesso dalla Rai nel 1976
A modo mio – docu-serie trasmessa da Rai 3 nel 2018

Cinema 
 A modo mio (Quand j'étais chanteur) – film diretto da Xavier Giannoli del 2006